A80, A-80 ou A.80 peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaires et armes 
 Astra A-80, un pistolet semi-automatique double action de la société espagnole Astra-Unceta y Cia ;
 Fiat A.80, un moteur d'avion, équipant de très nombreux avions bombardiers.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Poliomyélite aiguë, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile 
 Toyota Supra (A80), quatrième génération de la Toyota Supra.

Autoroutes
  Autoroute allemande A80, projet d'autoroute devant relier Germersheim à Ulm ;
  Autoroute espagnole A-80, projet d'autoroute devant relier Ribadesella à Cangas de Onís.

Camion 
 Zubr A80, un camion du constructeur polonais Jelcz.

Route
  Route britannique A80, reliant Glasgow à Moodiesburn en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres